Anežka z Durazza (1345 Drač – 10. února 1383) byla sňatkem s Jakubem z Baux titulární latinskou císařovnou a poslední ženou, která si tento titul nárokovala.

Život 
Anežka se narodila jako dcera vévody Karla z Durazza a Marie z Kalábrie. Poprvé se provdala za Cansignoria della Scalu, mladšího bratra a nominálního spoluvládce Cangranda II. della Scaly, pána Verony. V roce 1359 Cansignorio svého staršího bratra zabil a stal se jeho nástupcem. Jeho mladší bratr Paolo Alboino della Scala se stal do roku 1365 jeho spoluvládcem. 10. října 1375 Cansignorio zemřel, pravděpodobně byl otráven. Manželství zůstalo bezdětné.

16. září 1382 se Anežka znovu provdala za Jakuba z Baux. Ten si od roku 1374 nárokoval trůn latinského císařství. Její švagr Karel III. Neapolský jí dal jako část věna Korfu. Jejich manželství mělo krátkého trvání, Anežka 10. února 1383 zemřela a byla pohřbena v bazilice sv. Kláry v Neapoli.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Durazzové
Latinské císařovny
Narození v Drači
Pohřbení v bazilice sv. Kláry v Neapoli
Narození v roce 1345
Úmrtí 10. února
Úmrtí v roce 1383
Ženy